

Toponyme 
La Rousse, quartier de Monaco
Suze-la-Rousse, commune française de la Drôme

Cinéma 
La Blonde ou la Rousse, film musical américain de George Sidney (1957)
Julie la Rousse, chanson de René-Louis Lafforgue
Julie la Rousse, film français de Claude Boissol (1959) inspiré de la chanson
La rousse mène l'enquête, film britannique de Richard Sale (1954)
La Femme rousse, film allemand sorti en 1962

Littérature 
 La Rousse (Fuzz), roman policier américain de Ed McBain paru en 1968

Personnage de fiction 
Sonia la Rousse, héroïne d'heroic fantasy

Commerce 
Bourbon la Rousse, marque de bière de La Réunion

Voir aussi